Victoria Mayer: attrice tedesca
 Victoria Mayer: pallavolista argentina